Літні Олімпійські ігри — міжнародні змагання із літніх видів спорту, що проводяться кожних чотири роки під егідою Міжнародного Олімпійського комітету в рамках Олімпійського руху.

До 1924 всі Олімпіади були єдиними. До їхньої програми входили також окремі зимові види спорту. У 1924 вперше були проведені дві окремі Олімпіади — літня й зимова. До 1992 Зимові Олімпійські ігри проходили того ж календарного року, що й Літні Олімпійські ігри. Починаючи з 1994 зимові Олімпіади проходять у проміжку між двома літніми Олімпіадами.

Україна на літніх Олімпійських іграх 
Україна вперше виступила командою на Літніх Олімпійських іграх 1996 в Атланті. Виступи українських спортсменів на літніх Іграх набагато успішніші, ніж на зимових. Україна взяла участь в 6 літніх Олімпіадах, здобула 35 золотих, 30 срібних та 57 бронзових медалей — всього 122.

Види спорту в програмі літніх Олімпіад 

Цифри в таблиці вказують, скільки медалей розігрувалося в даному виді спорту. «Х» позначені види спорту, які не входили в офіційну програму, але змагання в них проводилися як у показових.

Список минулих і майбутніх літніх Олімпіад

Таблиця медалей 
У таблиці нижче використовуються офіційні дані, надані МОК.

Україна на літніх Олімпійських іграх 

Олімпійські ігри